Чан () — корейське прізвище.
 Чан Вон Йон — південнокорейська співачка та танцюристка, учасниця гурту IVE.
 Чан Гин Сок — південнокорейський актор, співак та модель.
 Чан Де Хван — в. о. прем'єр-міністра Південної Кореї
 Чан Дже Сон — південнокорейський борець вільного стилю.
 Чан Дон У — південнокорейський співак, репер, танцюрист і актор.
 Чан Мі Ран — південнокорейська важкоатлетка.
 Чан Мьон — прем'єр-міністр Південної Кореї.
 Чан На Ра — південнокорейська співачка та акторка.
 Чан Сан — південнокорейська політична діячка, в. о. прем'єр-міністра Республіки Корея
 Чан Ха Чжун — південнокорейський інституційний економіст.
 Чан Хє Ок — південнокорейська бадмінтоністка.
 Чан Хі Чжин — американська плавчиня.
 Чан Хо Сун — південнокорейська борчиня вільного стилю.
 Чан Хьо Джін — південнокорейська лучниця.
 Чан Хьок — південнокорейський актор.
 Чан Хьон Су — південнокорейський футболіст.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища